Натуральне число 1069
 1069 рік до нашої ери
 1069 рік нашої ери